Moulines – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Moulines – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.